Ниже перечислен неполный список картин приписываемых нидерландскому живописцу Иерониму Босху.

Примечания

Литература 
 Тревин Коплстоун. Хиеронимус Босх: Жизнь и творчество. — : Лабиринт-К, 1998.
 Девитини А. Босх / Пер. с итал. — : АСТ; Астрель, 2002.
 Баттилотти Д. Босх / Пер. с итал. — : Белый город, 2000.
 
 История искусства зарубежных стран: Средние века, Возрождение / Под ред. Ц. Г. Нессельштраус. — , 1982.
 Фомин Г. И. Иероним Босх. — , 1974.
 Тольнай, Ш. де. Босх. — , 1992.
 Мартин Г. Босх. — , 1992.
 Егорова К. С. Три картины Босха на тему «Мыслитель и природа». — , 1985. — (Советское искусствознание, вып. № 19).
 Марейниссен Р. Х., Рейфеларе П. Иероним Босх: Художественное наследие. — , 1998.
 Зорилья Х. Х. Босх. — Aldeasa, 2001.
 Блинова О. В. Алхимия и её символика в творчестве Иеронима Босха // Науковедение. — 2000. — № 1. — С. 82—127.
 Демпф П. Тайна Иеронима Босха: роман. — : АСТ; Люкс, 2005. — 348 с. — ISBN 5-17-026832-7; ISBN 5-9660-0797-7.
 Жабцев В. М. Хиеронимус Босх. — : Харвест, 2011. — 128 с. — (Гении мировой живописи). — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-9166-7.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Босх